Timon steht für:
 
 Timon (Vorname), männlicher Vorname
 Timon (Gattung), eine Echsengattung
 Timon (Maranhão), Stadt im Bundesstaat Maranhão, Brasilien
 Timon (Diakon), im Neuen Testament einer der ersten Sieben Diakone in Jerusalem

Timon ist der Personenname folgender antiker Personen:
 Timon von Athen, griechischer Misantroph um 500 v. Chr.
 Timon von Phleius, skeptischer Philosoph um 300 v. Chr.
 Timon von Elis, griechischer Fünfkämpfer um 200 v. Chr.
 Timon (Diakon), im Neuen Testament einer der ersten Sieben Diakone in Jerusalem

Timón steht für:
 Timón (Barajas), Stadtviertel von Madrid

Timon bzw. Timón ist der Familienname folgender Personen:
 John Timon (1797–1867), US-amerikanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher
 Joseph-Marie Timon-David (1823–1891), Gründer der Congrégation du Sacré-Cœur
 Juan José Timón (1937–2001), uruguayischer Radrennfahrer und Radsporttrainer

Siehe auch:
 Timonen